Генрих VI Жаганьский (Старший) (, ; ок. 1345 — 5 декабря 1393) — князь князь Жаганьский (1369-1393, до 1378 года вместе с братьями Генрихом VII Румпольдом и Генрихом VIII Врубелем),  в 1369-1378 совместно с братьями владел половиной Глогувского и Сцинавского княжеств.

Биография 
Представитель силезской линии польской династии Пястов. Старший сын Генриха V Железного (1312/1321 — 1369), князя Жаганьского (1342—1369), и Анны Мазовецкой (1324—1363), дочери князя Вацлава Плоцкого.

После смерти своего отца в 1369 году Генрих Старший первоначально правил вместе со своими младшими братьями, Генрихом VII Румпольдом (Средним) и Генрихом VIII Врубелем (Младшим) во всех владениях их отца. Жаганьское княжество, находившееся под властью трех князей, находилось в тяжелой финансовой ситуации. Для того, чтобы её улучшить, расходы сыновей Генриха Железного были сведены к минимуму. Каждый из них должен был получать из казны княжества по 150 пражских гривен и не мог владеть более чем 20 лошадьми. Ситуация усугублялась также в результате продолжающегося вмешательства чешского короля Карла IV во внутренние дела Силезских княжеств. В 1375 году по приказу короля силезские города Глогув, Зелёна-Гура и Сцинава были разделены на две части, королевскую и княжескую.

В 1376—1377 годах Генрих VI Старший находился в остром конфликте с жаганьским монастырем августинцев. Он, как и его отец, стремился за счет монастырских доходов пополнить княжескую казну. В 1378 году совместные владения братьев были разделены на три части. Генрих VI Старший получил во владение Жаганьское княжество. В состав его владений кроме собственно Жагани также вошли Кросно-Оджаньске, Новогруд-Бобжаньский и Свебодзин (Генрих Старший использовал титул пана Жагани и Любина). Генрих VII получил восточную часть с городами Глогув, Гура-Сленска, Сцинава и Бытом-Оджаньский (а на самом деле он владел только половиной этой территории, так как вторая часть с 1360 года принадлежала чешской короне). Генрих VII стал князем Глогувским и Сцинавским. Младший из братьев Генрих VIII Врубель получил города Кожухув, Зелёна-Гура, Шпротава, Слава-Силезская, Нове-Мястечко и Пшемкув и стал именоваться князем Кожуховским.  

В 1383 году Генрих VI вместе с младшим братом Генрихом VII неудачно попытался восстановить свою власть над городом Всхова, который был занят поляками в правление Казимира Великого. После этого участие Генриха VI в политической жизни Силезии стало заметно меньшим.

Во время своего пребывания в Кросно-Оджаньске Генрих VI посвятил себя созерцанию и аскетизму. Он был единственным из сыновей Генриха V, который примирился с жаганьским монастырем.

Генрих VI скончался 5 декабря 1393 года во Влощове в Любинском повяте. Он был похоронен в костеле августинцев в Жагане. Его вдова Ядвига Легницкая (ум. 1 августа 1409) управляла Жаганьским княжеством до 1403 года, когда уступила его сыновьям Генриха VIII Врубеля, младшего брата Генриха VI.

Брак 
10 февраля 1372 года Генрих VI женился на Ядвиге Легницкой (ок. 1351—1409), единственной дочери князя Вацлава I Легницкого и Анны Цешинской. Этот брак не был удачным. После преждевременной смерти их единственной дочери (имя неизвестно) супруги стали жить раздельно. Ядвига осталась в Жагани, а Генрих Старший избрал своей резиденцией Кросно-Оджаньске. Несмотря на такие отношения, Генрих VI завещал Ядвиге свои владения.

Литература 
 Historische Kommission für Schlesien (Hrsg.): Geschichte Schlesiens. Band 1: Ludwig Petry, Josef Joachim Menzel, Winfried Irgang (Hrsg.): Von der Urzeit bis zum Jahre 1526. 5., durchgesehene Auflage. Thorbecke, Sigmaringen 1988, ISBN 3-7995-6341-5, S. 175, 183, 190 und 197.
 Hugo Weczerka (Hrsg.): Handbuch der historischen Stätten. Schlesien (= Kröners Taschenausgabe. Bd. 316). Kröner, Stuttgart 1977, ISBN 3-520-31601-3, Stammtafel auf S. 594/595.
 Rudolf Žáček: Dějiny Slezska v datech. Nakladatelství Libri, Praha 2004, ISBN 80-7277-172-8, S. 418, 424 und 455.

Ссылки 
 Charles Cawley SILESIA, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy
 Miroslav Marek Генеалогия князей Глогувских

Примечания 

Правители Силезии
Силезские Пясты
Герцоги Саган